В Соединённых Штатах насчитывается 8 округов с названием Колумбия ():

 Колумбия — штат Арканзас
 Колумбия — штат Вашингтон
 Колумбия — штат Висконсин
 Колумбия — штат Джорджия
 Колумбия — штат Нью-Йорк
 Колумбия — штат Орегон
 Колумбия — штат Пенсильвания
 Колумбия — штат Флорида

 См. также
 Колумбиана — округ в штате Огайо
 Федеральный округ Колумбия — особая административная единица в США